Amerikai Egyesült Államok
 Cache (Idaho)
 Cache (Illinois)
 Cache (Oklahoma)
 Cache (Utah)
 Cache megye (Utah)
egyéb
 Gyorsítótár